Strategemata (griech. ) steht für:

 Kriegslisten, als Teil antiker Kriegsführung
 Strategemata (Frontinus), eine Sammlung von Kriegslisten von Sextus Iulius Frontinus
 Strategemata (Polyainos), eine Sammlung von Kriegslisten von Polyainos